Seregélyes település Magyarországon, Fejér megyében
 Seregélyes település Romániában, Kolozs megyében